

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Baldwinowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ciepłowody 
 Baldwinowice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów